Josiah X est un Super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics. Première apparition dans The Crew (comics) #1 () créé par Christopher Priest & Joe Bennett.

Origines 
Il est le fils d'Isaiah Bradley (un des remplaçants de Captain America, d'origine Afro-Américaine). Le gouvernement américain U.S. Army a créé Josiah X à partir de l'ADN d'Isaiah Bradley après 39 tentatives d'où le pseudonyme A-39.

Élevé dans un orphelinat de Boston, il se rebella contre une nonne et pensa l'avoir tuée accidentellement. Il fugua aussitôt et s'engagea dans l'armée, sous le nom de Josiah Smith. Après ses classes, il partit faire la guerre du Vietnam. Son chef d'unité raciste, ordonna au groupe (uniquement des noirs) de se rendre dans une zone qui allait être bombardée. De retour au camp, il agressa l'officier, ce qui lui valut la cour martiale. Il fut rapatrié aux États-Unis pour purger une peine de prison au Fort Leavenworth.

Des tests sanguins révélèrent qu'il était génétiquement lié à un super-soldat et lui permirent de retrouver sa mère. Cette dernière, en visite, l'aida à s'échapper du pénitencier et lui révéla qui était son père. Après quatre années de recherche et de vie clandestine, il fut enfin réuni avec Isaiah Bradley.

Josiah Bradley devint aventurier et voyagea jusqu'en Afrique où il découvrit l'Islam. C'est à cette période qu'il prit le surnom de Josiah X, en référence à Malcolm X. 

De retour aux États-Unis, Josiah se lança dans l'étude du Coran et devint un religieux musulman. Il dirige une petite mosquée à Brooklyn. Il y rencontra James Rhodes.

Lorsque Iron Lad essaya de recruter une nouvelle génération de Vengeurs, il approcha Josiah, mais c'est finalement son neveu Elijah qui répondit à l'appel en devenant Patriote.

Pouvoirs
 Grâce à ses gènes hérités de son père super-soldat, Josiah vieillit très lentement. Il aura plus de cinquante ans mais semble s'être arrêté à une apparence d'une personne de vingt-cinq ans.
 Il possède une force surhumaine lui permettant de soulever 500 kg. Son endurance est d'un niveau égal au meilleur des marathoniens.
 Ayant passé de nombreuses années en tant que mercenaire, Josiah possède une solide expérience en arts martiaux, langues étrangères et maniements d'arme moderne. C'est aussi un lutteur talentueux.
 Josiah porte le bouclier métallique ayant appartenu à son père. Il s'en sert principalement pour se défendre. Il porte aussi une cotte de maille assez résistante pour ralentir la pénétration des balles de petit calibre.

Bibliographie
The Crew #1, 2003, (Marvel Comics)
Truth: Red, White & Black #1-7, 2003 (Marvel Comics) avec Kyle Baker & Robert Morales

Super-héros Marvel
Personnage de comics Marvel possédant une force surhumaine
Personnage de fiction afro-américain